Конопница:
 Конопница — село в общине Крива-Паланка Северной Македонии;
 Конопница — населённый пункт в общине Власотинце Сербии;
 Конопница — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.